Ateliers Linon war ein belgischer Hersteller von Automobilen aus Verviers. Der Markenname lautete Linon.

Unternehmensgeschichte 
Die Brüder André und Louis Linon begannen 1898 mit dem Bau von Automobilen. Die ersten
Modelle waren Lizenzbauten der französischen Firma Gautier-Wehrlé. Bereits
1900 wurden Motoren von De Dion-Bouton verwendet. 1914 endete die Produktion. Insgesamt
wurden 2000 Exemplare hergestellt.

Die Modelle

Literatur 
 Yvette Kupélian, Jacques Kupélian und Jacques Sirtaine: Histoire de l’automobile belge. Paul Legrain, Brüssel, ISBN 2-87057-001-5 und e.p.a., Paris, ISBN 2-85120-090-9 (französisch)
 George Nick Georgano: Autos. Encyclopédie complète. 1885 à nos jours. Courtille, 1975 (französisch)

Weblinks 

Ehemaliger Pkw-Hersteller (Belgien)
Ehemaliges Unternehmen (Provinz Lüttich)
Verviers
Gegründet 1898
Aufgelöst 1914